Europacupen i fotboll 1976/1977 vanns av Liverpool från England som tog sin första slutseger i turneringen då man i finalmatchen besegrade Borussia Mönchengladbach från det dåvarande Västtyskland med 3–1 i Rom den 25 maj 1977. Det var blott andra gången ett lag från England vann turneringen, men finalsegern blev nu början på en sexårsperiod där turneringen vanns av lag från England varje år.

Trefaldiga och regerande mästarna Bayern München slogs ut av Dynamo Kiev (Sovjetunionen) i kvartsfinalerna.

Inledande omgångar

Första omgången

Andra omgången

Slutspel

Kvartsfinaler

Semifinaler

Final

Referenser

Webbkällor

Externa länkar 
 Säsongen 1976/1977 på Uefas webbplats
 Europacupresultat på Rec.Sport.Soccer Statistics Foundation

1976/1977
Fotbollssäsongen 1976/1977
1976 i Europa
1977 i Europa